Cabeza Mediana puede referirse a:

 Cabeza Mediana (Moralzarzal), también conocido como Cerro Cañal o Cerro del Telégrafo, situado entre los términos municipales de Alpedrete, Moralzarzal y Collado Mediano, en la comunidad de Madrid.
 Cabeza Mediana (Rascafría), montaña situada cerca del parque natural de Peñalara, en el término municipal de Rascafría (Madrid).